Ма́йков — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Майков, Александр Глебович  (1902—19??) — советский военачальник, полковник, комбриг.

В 
 Майков, Валериан Николаевич (1823—1847) — русский литературный критик и публицист.
 Майков, Василий Иванович (1728—1778) — русский поэт и драматург.

Д, И, Л 
 Майков, Даниил Вячеславович (род. 1997) — российский футболист.
 Майков, Иван Алексеевич (псевдоним Ив. Розов) — поэт-самоучка конца XVIII века.
 Майков, Леонид Николаевич (1839—1900) — исследователь истории русской литературы, член Петербургской АН.

М, Н, П 
 
 
 Майков, Павел Сергеевич (род. 1975) — актёр театра и кино, телеведущий, музыкант, певец.
 Майков, Пётр Михайлович (1833—1918) — русский историк, автор статей Русского Биографического Словаря.



См. также 
 Майков переулок